Název Blatný potok má více vodních toků:

 Blatný potok (přítok Kamenice) – pravostranný přítok Kamenice v okrese Jablonec nad Nisou
 Blatný potok (přítok Rimavy) – pravostranný přítok Rimavy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Blatný potok (přítok Slavíče) – pravostranný přítok Slavíče v okrese Frýdek-Místek
 Blatný potok (přítok Východního Turce) – levostranný přítok Východního Turce na Slovensku v okrese Revúca